Останино — название населённых пунктов в России:

 Останино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Останино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Останино — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Воскресенское сельское поселение.
 Останино — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Ягановское сельское поселение.
 Останино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Останино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Останино — село в Ленинском районе Крыма.
 Останино — село в Мантуровском районе Курской области.
 Останино — село в Городецком районе Нижегородской области.
 Останино — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Останино — хутор в Урицком районе Орловской области.
 Останино — деревня в составе города Добрянка Пермского края.
 Останино — село в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Останино — село в Режевском городском округе Свердловской области.
 Останино — посёлок в составе города Кедровый Томской области.
 Останино — деревня в Бердюжском районе Тюменской области.